Fokke de Jong (drummer), drummer van popgroep Normaal (popgroep)
Fokke de Jong (ondernemer), oprichter van Suitsupply